Ymittos ist 

 der neugriechische Name des altgriechisch und meist auch deutsch als Hymettos bezeichneten Berges in Griechenland
 der Name einer ehemaligen Gemeinde in Griechenland, siehe Ymittos (Ort)